Adrián Escudero – calciatore spagnolo
Damián Escudero – calciatore argentino, cugino di Sergio Ariel
Francis Escudero – politico filippino
Marcelo Escudero – ex calciatore argentino
Sergio Escudero – calciatore spagnolo
Sergio Ariel Escudero – calciatore spagnolo naturalizzato giapponese, cugino di Damián 
Sergio Daniel Escudero – calciatore argentino